De Nederlandse adellijke familie Van Heeckeren,
Het Huis Heeckeren in de Nederlandse gemeente Hof van Twente.